Le championnat du monde de squash féminin 2009 se déroule à Amsterdam du 20 au 27 septembre 2009. 

Nicol David gagne son  titre de championne du monde en battant Natalie Grinham en finale.

Dotation et points 

En 2009, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash
 Championnat du monde de squash masculin 2009

Liens externes 

2009
Squash féminin
Squash féminin 2009
Monde féminin 2009
Monde féminin
Sport aux Pays-Bas en 2009
Sport en septembre 2009